Монте Фијел има више значења:

 Монте Фијел (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Фијел (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику